Wilkens est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1984), joueur allemand de football
 (né en 1958), missionnaire chrétien américain
 (1901-1967), joueur américain de football américain
 (1855-1895), officier de cavalerie américain
 (1936-2018), auteur néerlandais
 (né en 1945), catcheur sud-africain
Lenny Wilkens (né en 1937), joueur américain de basket-ball
 (1893-1967), rameur d'aviron suédois
 (né en 1959), chanteur et guitariste néerlandais
 (1690-1748), peintre hollandais
Tom Wilkens (né en 1975), nageur américain
 (né en 1962), acteur suédois

Voir aussi
(1688) Wilkens, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de patronyme